Gundulf (ook wel Gundulph, Gondulf, Gundulfus, enz.) is een Germaanse voornaam van gund (veldslag) en wulf (wolf). Als achternaam wordt het soms ook gebruikt, zie daarvoor Gandolfi.

Personen met als voornaam Gundulf (of een variant):
Gundulf van Rochester, een 11e–12e-eeuwse bisschop van Rochester.
Indulf, een 6e-eeuwse Gotisch generaal.
Gondulfus van Maastricht, een 6e–7e-eeuwse bisschop van Maastricht.
Gondulfus van Berry, een 6e-eeuwse Milanees bisschop.
Gondulf van Provence, een 6e-eeuwse (koor)bisschop van Metz.
Gondulfus van Metz, een 9e-eeuwse bisschop van Metz.